Спытковице:

 Спытковице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Вадовицкий повят, Малопольское воеводство.
 Спытковице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Новотаргский повят, Малопольское воеводство.